Semi Chellas es una directora, guionista y productora estadounidense. Ha escrito para cine, televisión y revistas. Nació en Palo Alto (California) y creció en Calgary (Alberta). Es conocida por su trabajo en la serie de televisión Mad Men y su adaptación cinematográfica de American Woman, basada en la novela homónima de Susan Choi.

Educación 
Es licenciada en Literatura por la Universidad de Yale y fue becaria Mellon de Inglés en la Universidad de Cornell. Ha sido guionista residente en el Canadian Film Centre de Toronto.

Carrera 
Chellas fue cocreadora con Ilana Frank y productora ejecutiva y guionista jefe de la serie dramática canadiense de máxima audiencia The Eleventh Hour, ganadora en dos ocasiones del premio Gemini (premio de la Academia de Cine y Televisión de Canadá) a la mejor serie. Chellas y Tassie Cameron compartieron el Gemini al mejor guión en 2005 por el final de la serie, "Bumpy Cover". La serie fue aclamada por la crítica; estuvo nominada a más de 30 Geminis y ganó nueve.

Chellas adapted Linda Spalding’s Who Named the Knife as a television movie entitled Murder on Her Mind; she also executive produced.  She wrote the script for Picture Claire, a low-budget feature directed by Bruce McDonald. It premiered at the Festival Internacional de Cine de Toronto in 2001.  She also wrote The Life Before This, a low-budget feature directed by Jerry Ciccoritti that premiered at TIFF in 1999; she also served as an associate producer. Her script for the Showtime/CBC television movie Restless Spirits (Canadian title:  Dead Aviators) garnered her both a Gemini and a day-time Emmy nomination for Outstanding Writing in a Children's Special.

Chellas se incorporó a la serie estadounidense Mad Men en la quinta temporada. Coescribió dos episodios de la temporada 5 con Matthew Weiner. Ambos episodios, "Far Away Places" y "The Other Woman", fueron nominados a un premio Primetime Emmy al mejor guión para una serie dramática. "The Other Woman" ganó el premio WGA al mejor episodio dramático.

En la temporada 6, Chellas escribió "Man with a Plan" y co-escribió "Favors". En la temporada 7, escribió "La estrategia" y coescribió "Horizonte perdido". Junto con Matthew Weiner, fue nominada al Emmy a la mejor guionista de serie dramática por "Lost Horizon". También fue coproductora ejecutiva y dirigió la sala de guionistas en las temporadas 6 y 7. Junto con sus colegas del equipo de guionistas, Chellas fue nominada al Emmy a la mejor serie dramática por Mad Men en 2013, 2014 y 2015.

Chellas ha dirigido cuatro cortometrajes, tres de los cuales se han estrenado en el Festival Internacional de Cine de Toronto: Green Door (escrito por Barbara Gowdy; seleccionado como uno de los Diez Mejores Cortometrajes Canadienses de 2008 por el TIFF); Trouser Accidents (incluido en la Muestra de los Mejores Cortometrajes Canadienses) y Three Stories from the End of Everything (nominado al Premio Genie al mejor cortometraje de acción real); y One Tomato.

Además, ha publicado ficción breve y entrevistas en Brick, Epoch, The Malahat Review y Grain. En The Walrus y The Commonwealth Journalists' Quarterly publicó un artículo de no ficción sobre reporteros empotrados, "Good to Go".

Semi Chellas escribió el guion de la película Ofelia, dirigida por Claire McCarthy, que se estrenó en Sundance en enero de 2018. La película está protagonizada por Daisy Ridley, George MacKay, Naomi Watts y live Owen.

Chellas fue productora ejecutiva de la serie de Amazon The Romanoffs. Escribió el episodio "Expectation", protagonizado por Amanda Peet y John Slattery.

Su debut como directora de largometrajes fue American Woman, protagonizada por Hong Chau y Sarah Gadon. El guion fue escrito por Chellas y ella también produjo el proyecto, que se estrenó en el Festival de Cine de ribeca en 2019. American Woman tuvo su estreno internacional como presentación de gala en el Festival de Cine de Toronto en septiembre de 2019.

Indiewire nombró a Semi Chellas como una de sus 25 cineastas femeninas en ascenso a conocer en 2019. American Woman fue la presentación de la gala inaugural del Female Eye Film Festival en 2020.

En el Festival de Cine del Centro de Los Ángeles 2019, la película ganó los siguientes premios: Mejor Director, Mejor Película, Mejor Actriz y Mejor Fotografía. Obtuvo el Premio Especial del Jurado para las actrices principales Chau y Gadon en el Festival Internacional de Cine de Calgary en 2019. American Woman también recibió una presentación especial en el Festival Internacional de Cine de Victoria en 2020 y obtuvo el premio Remi de Oro a la película de época en WorldFest-Houston en 2020.

Chellas ha sido mentora y profesora en el Maisha Film Lab de África Oriental, en el Toronto Workshop for Underprivileged Youth, en el Tribeca Festival's Through Her Lens y en el Sundance Institute.

Junto con Patricia Rozema, Chellas fue guionista residente en la Universidad de Toronto en 2003. En 2016 pronunció la conferencia Gellman en inglés en la Universidad de Cornell. Recibió el Crystal Award for Creative Excellence de Women in Film and Television Toronto (WIFT-T), así como el Margaret Collier Award for Writing de la Academy of Canadian Cinema & Television en 2013. Chellas recibió el Premio Inaugural a la Excelencia Creativa en 2014 en el Canadian Film Centre (presentado por Norman Jewison).

Vida personal 
Semi Chellas reside actualmente en Los Ángeles, donde vive con su pareja, el guionista y director Mike Goldbach, y sus dos hijos.

Su interés por el cambio social impulsa gran parte de sus escritos, incluido su trabajo en Mad Men, nominado a un Emmy, y su debut como directora, American Woman. Sus escritos están influidos por cuestiones sociales y temas omnipresentes en la sociedad, en particular el sexismo, el racismo y el activismo político. Es partidaria de Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan), ya que fue testigo de las protestas que tuvieron lugar frente a su casa en Los Ángeles durante la pandemia de 2020. Esto se debe a la educación que recibió de unos padres muy comprometidos políticamente, lo que influyó en su propia pasión por el activismo. Uno de los temas de sus obras dramáticas es la lucha de las personas por cambiar.

Referencias

Enlaces externos 

 

Guionistas de televisión de Estados Unidos
Guionistas de televisión de Canadá
Productores de televisión de Canadá